Il regalo di nozze o Regalo d'onore (Me and My Pal) – cortometraggio del 1933 diretto da Charley Rogers
Me and My Pal – film del 1939 diretto da Thomas Bentley